Du Bois oder du Bois ist der Familienname folgender Personen:

 Alcide Hyacinthe du Bois de Beauchesne (1804–1873), französischer Schriftsteller
 Andreas du Bois (* 1956), deutscher Gynäkologe und Onkologe
 Charles Du Bois (1874–1963), Schweizer Dermatologe
 Charles du Bois (auch Dubois; 1656–1740), englischer Kaufmann und Botaniker
 Charles Frédéric Dubois (auch Du Bois; 1804–1867), belgischer Naturforscher
 Emil du Bois-Reymond (1818–1896), deutscher Physiologe
 Eveline Du Bois-Reymond Marcus (1901–1990), deutsch-brasilianische Zoologin und Zeichnerin
 Félicien Du Bois (* 1983), Schweizer Eishockeyspieler
 François Du Bois, französischer Komponist
 Franz Du Bois, Platz-Oberstlieutenant der Festung Mainz
 Gaspard du Bois (1587–1667), Theologe, Bischof und Hochschullehrer
 Georg Du Bois (1874–1947), Schweizer Manager der deutschen metallurgischen und chemischen Industrie
 John Jay du Bois, US-amerikanischer Entomologe und Sammler (Acmaeodera duboisi Cazier, 1938, Duboisius Abdullah, 1961)
 Karl Wilhelm Heinrich Freiherr du Bois du Thil (1777–1859), Ministerpräsident des Großherzogtums Hessen, siehe Karl du Thil
 Kerwin Du Bois (* 1977), trinidadischer Sänger, Songwriter und Produzent von Soca- und Calypso-Musik
 Léon Du Bois (1859–1935), belgischer Komponist und Organist
 Louis du Bois (* um 1616/1620; † 1699), französischer Adliger und Militär
 Paul Du Bois (1859–1938), belgischer Bildhauer
 Paul du Bois-Reymond (1831–1889), deutscher Mathematiker
 Raoul Pene Du Bois (1914–1985), US-amerikanischer Szenen- und Kostümbildner beim Film
 Shirley Graham Du Bois (1896–1977), Autorin, Dramatikerin, Komponistin und Aktivistin
 Victoire Du Bois (* 1988 oder 1989), französische Schauspielerin
 W. E. B. Du Bois (1868–1963), (auch W. E. Burghard DuBois) US-amerikanischer Bürgerrechtler und Soziologe

Du Bois bezeichnet:
 Du Bois (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Du Bois-Reymond, Berliner Hugenottenfamilie

Siehe auch:
 DuBois Island, Insel in vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Dubois, Bois